Voskressénovka (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Voskressénovka (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia